Glina bezeichnet
 Glina (Kroatien), eine Stadt und Gemeinde in Kroatien
 Glina (Fluss), einen Fluss in Kroatien sowie Bosnien und Herzegowina
 eine Gemeinde in Rumänien, siehe Liste der Orte im Kreis Ilfov
 ein Dorf in Albanien, auch Glinë, griechisch Γλύνα (Glyna), siehe Dropull
 einen häufigen Ortsnamen in Polen, z. B. als Ortsteil von Wola Krzysztoporska
 Glina (Belarus), Ort am Dnepr-Bug-Kanal